Kostur – rodzaj laski
 Kostur sadzarski – narzędzie do sadzenia drzew

 Kostur – miejscowość w Bułgarii
 Kostur – miejscowość w Macedonii Północnej
 Kostur – miejscowość w Albanii
 Kostur – wieś w Serbii, w okręgu pirockim, w mieście Pirot

 Niżni Kostur – szczyt w Tatrach
 Wyżni Kostur – szczyt w Tatrach

 Karol Kostur – polski malarz